Moore-Tornado bezeichnet folgende Tornados in Moore, Oklahoma:
 Moore-Tornado 1999, ein Klasse-F5-Tornado, 1999
 Moore-Tornado 2003, ein Klasse-F4-Tornado, 2003
 Moore-Tornado 2010, ein Klasse-EF4-Tornado, 2010
 Moore-Tornado 2013, ein Klasse-EF5-Tornado, 2013
 Moore-Tornado 2015, ein Klasse-EF2-Tornado, 2015